Сари-Пуль (дари سر پل Sar-e Pol) — многозначный термин; топоним. Переводится как «у моста» или «перед мостом»

 Сари-Пуль (город) — город на севере Афганистана, столица одноимённого вилаята (провинции) и одноимённого района. 
 Сари-Пуль (провинция) — одна из тридцати четырёх провинций Афганистана; находится на севере страны. 
 Сари-Пуль (район) — один из семи районов, входящих в состав одноимённого вилаята (провинции) с административном центром в одноимённом городе. 
 Сари-Пуль (река) — река в Афганистане.